Амогаварша — ім'я індійських правителів. Відомі носії:
 Амогаварша — імператор Раштракутів, найвидатніший правитель династії та один з наймогутніших імператорів Індії
 Амогаварша II — імператор Раштракутів
 Амогаварша III — імператор Раштракутів